Дринская бановина () — провинция (бановина) в Королевстве Югославии с 1929 по 1941 год.

География 
Дринская бановина была расположена в центральной части королевства, на территории современных Боснии и Герцеговины и Сербии, в районе течения реки Дрины, по которой получила своё название. На севере граничила с Савской и Дунайской бановинами, на востоке с Дунайской и Моравской бановинами, на юге с Зетской бановиной, на западе с Приморской и Врбасской бановинами. Административным центром бановины был Сараево.

История 
В 1939 часть территории бановины вошла в Хорватскую бановину. В 1941 территория бановины была разделена между Независимым государством Хорватия и оккупированной немцами Сербией.

Население 
Религиозный состав населения 1931 году:
 православные — 992 294
 римо-католики — 169 613
 евангельские христиане — 3804
 другие христиане — 1836
 мусульмане — 356 469
 другие — 10 093

См. также 
 Королевство Югославия
 Независимое государство Хорватия
 Боснийско-Подринский кантон
 Подринье

Примечания

Ссылки 
 Карта
 Конституция Королевства Югославия

История Сербии
История Боснии и Герцеговины
Бановины Королевства Югославия